Musumägi kan syfta på:

 Musumägi – en liten kulle i början av Viru tänav i Tallinn i Estland, se Virumägi
 Musumägi, Tartu